Кавацив, Иосафат — священник
 Кавацив, Ярема Владимирович — футболист